

Lista piosenek Polskiego Topu Wszech Czasów

Uwaga: tylko podstawowy Top 100 wzięty pod uwagę.

Polski Top Wszech Czasów Programu III Polskiego Radia i Radia 357

Brakuje miejsca 80 w 2012 roku

0-9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

Ranking 

Radiowe listy przebojów (audycje)